Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Humphreys () :
 Comté de Humphreys, situé dans l'État du Mississippi ;
 Comté de Humphreys, situé dans l'État du Tennessee.